Emporia est nom commun et un nom propre.

Toponyme 

 Emporia (Kansas)
 Emporia, ancien nom du village de Winston (Missouri).
 Emporia (Virginie)
 Emporiæ, ville grecque puis romaine sur la côte orientale de l'Espagne (aujourd'hui Empúries)

Antiquité 
 Emporion ( ἐμπόριον), nom générique des comptoirs commerciaux de la Grèce antique, employé au pluriel, qui a donné son nom à la ville ci-dessus
 les entrepôts portuaires phéniciens et par extension les cités puniques antiques des côtes de Tripolitaine et des Syrtes.

Autres 
 Emporia, un centre commercial de Malmö (Suède).

Homonymie de toponyme